Pönicke ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Pönicke (1904–1975), deutscher Landes-, Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Eva Höfner-Pönicke (* 1923), deutsche Malerin und Grafikerin